Narada (hindoeïsme), zoon van Brahma en boodschapper van de goden
 Narada (platenlabel), Amerikaans platenlabel